1167 Dubiago – asteroide della fascia principale
 C/1921 H1 Dubiago – cometa periodica
 Dubyago – cratere lunare
 Aleksandr Dmitrievič Dubjago – astronomo russo
 Dmitri Ivanovič Dubjago – astronomo russo

Pagine correlate
Dubjago